Le prénom de Éric  fut porté par plusieurs souverains européens. Ils étaient surtout originaires de Scandinavie:

Rois 

 Éric I (en norvégien: Eirik Ier Blodøks, soit hache sanglante, v. 885-954), roi de Norvège de 931 et 933, puis roi du Royaume viking d'York de 948 à 949 et 952 à sa mort.
 Éric I (en danois: Erik Ier Eigod soit Toujours Bon, v. 1056-1103), roi de Danemark de 1095 à 1103.

Ducs 

 Éric  (1382-1459), duc de Slupsk, en Poméranie, de 1449 à 1459. Il fut également roi de Norvège (Eric III), de Danemark (Eric VII) et de Suède (Eric XIII) de la fin du  à 1439/1442.

Articles connexes 
 

Homonymie dynastique